Esistono più comuni francesi con questo nome

Marsal – Mosella
Marsal – Tarn